Тудела-де-Дуэро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 60,52 км². Население — 8630 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Покровителями города считаются святой Роке и богоматерь де ла Асунсион.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Tudela de Duero .info 
 Tudela de Duero.. desde la calle Tres
 Fiestas en Tudela de Duero
 Página de Jesus Amador Requejo
 Fotos de Tudela de Duero en Flickr
 PSOE Tudela de Duero 
 Localización en Google Maps
 Orquesta de Pulso y Púa de Tudela de Duero

Муниципалитеты Вальядолида